Victoria dækker flere betydninger:

 Stednavne
 Victoria, Australien – en australsk delstat
 Victoria, Canada – hovedstaden i den canadiske provins British Columbia
 Kitlineq (engelsk: Victoria Island, Nunavut) - en ø i Canada
 Victoria, Hongkong – var tidligere hovedbyen i Hongkong
 Victoria, Seychellerne – Seychellernes hovedstad
 Victoria, Texas – en amerikansk by og admistrativt centrum i det amerikanske county Victoria County
 Victoria (flod) – en australsk flod
 Victoriasøen – den største sø i Afrika
 Victoria (Rumænien) – en by i distriktet Brașov i Rumænien.
 Personer
 Victoria (pigenavn) – pigenavn
 Dronning Victoria – af Storbritannien
 Kronprinsesse Victoria – af Sverige
 Victoria (mytologi) – sejrens gudinde i romersk mytologi

Himmellegemer m.v.
 Asteroiden (12) Victoria
 Victoria (krater) - et nedslagskrater på Mars

 Plantenavne
 Kæmpeåkande (Victoria)

 Perioder
 Victorianisme

 Andet
 Victoria (skib) - det første skib, der sejlede rundt om Jorden
 Victoria (øl) – et ølmærke af typen lager fra Mexico
 Victoria (tv-serie) – britisk dramaserie fra 2016 af Daisy Goodwin